Р. Р. има више значења:

 Р. Р., Рубен Рамирез (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Р. Р., Роберто Родригез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику